Dit is de wereldranglijst van december 1992 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 1 december 1992.

Dit was de eerste ranking opgesteld door de FIFA.

Mannen 00